Le deuxième tome de la série Le Génie des alpages, bande dessinée réalisée par F'murr (dessin et scénario), est intitulé Comme des bêtes ; les planches sont publiées au cours de l'année 1976 dans la revue Pilote et éditées en album en octobre 1976 par Dargaud.

Personnages principaux 
Ce deuxième tome reprend les personnages du premier tome, même si certains deviennent rares (Voir l'article consacré au ). Une première apparition notable, celle du renard zinzin, qui deviendra un personnage récurrent de la série.

Voir aussi :

 Liste des noms de brebis dans Le Génie des alpages
 Liste des personnages secondaires dans Le Génie des alpages

Les différentes histoires 

 La première double page est un exercice de style en ce qui concerne la mise en page, où F'murr met en scène les réactions du troupeau, du chien et du berger à l'effondrement des cases de la bande dessinée en un tas chaotique.
 La brebis Blériotte tente de réussir là où Icare a échoué, sous l'œil averti d'un aigle prolixe en conseils et du troupeau qui tente de tirer parti de la situation.
 Berthold le Saint Bernard est fâché contre le chien et Kattarsis, qui racontent partout qu'il est "bête à manger du foin".
 Afin d'attirer les touristes et d'ainsi augmenter le nombre de lynchages bimensuels, le berger décide de réaliser de fausses peintures rupestres dans une grotte avec l'aide de la brebis Ventricule Module Pilule Pendule Paupiette.
 Après une visite au chien, qui bricole ses automates, le berger rencontre un moine du monastère bouddhiste de Zurich qui va initier Romuald et les brebis à la lévitation.
 La brebis noire et blanche Gaelann, évadée d'un troupeau voisin, est prise en charge par les brebis du troupeau qui réfléchissent à la façon de faire disparaître son marquage. Pendant ce temps, Romuald fait des travaux de couture.
 Le berger voit apparaître le fantôme de son père alors qu'il fume une pipe dans le crépuscule des alpages.
 Le chien vient de créer un petit mouton automate qui marche en faisant "Blast it Blast it". Il s'interroge sur son rôle de démiurge.
 Retour du lion errant qui cherche toujours son petit Liré. Le chien tente de l'aider. Pendant ce temps, Romuald est ridiculisé par les brebis et un serpent, alors que Kattarsis "joue" avec une touriste, observé aux jumelles par le berger.
 Une page blanche, portant juste une bande verticale sur laquelle la brebis zinzin hurle à la mort, sépare les histoires précédentes, en double page, de la suivante qui comporte 3 pages.
 Cette histoire met en scène Naphtalène et le morse Marconi (anciens personnages dessinés par F'murr, censés habiter au Jardin des plantes). Le morse demande à Naphtalène du lait de brebis pour soigner sa moustache. Elle part donc au jardin alpin, où elle trouve le berger, le chien, le troupeau de brebis et Romuald le bélier. 
 Pendant que le berger batifole avec une touriste, le chien prend son rôle, aidé par la brebis zinzin (qu'il appelle Azor). Un vieil aviateur, qui recherche son ami "St Ex", les prend à partie.
 Romuald arbitre un différend entre deux brebis, avec un sens de la justice tout particulier. Il propose à la brebis flouée de créer une milice si elle n'est pas contente...
 Première apparition du renard zinzin, qui prend tout être vivant pour une poule, et agresse successivement une brebis, le chien, Berthold et le berger.
 Les dialogues de cette histoire, au cours de laquelle le chien tente de réparer la montre du berger, sont sporadiquement rendus illisibles par des chutes de neige intermittentes.
 Les brebis Shéhérazade, Dinarzade, Zobeide, Carotide, Seide et Barnécide tente d'ouvrir la caverne d'Ali Baba.
 Le bélier macho qui avait défié Romuald au cours du tome précédent revient pour faire une démonstration de ses qualités de mâle dominant. Sont présents, outre les brebis, Romuald, le chien, le berger, Kattarsis et le lion errant.
 Encore une histoire en 3 page, relatant la rencontre du berger avec le Père Balard, un de ses confrères et voisins, rencontre s'étalant sur trois jours et deux nuits. Le chien, pour passer le temps, s'adonne à la sculpture. 
 Un touriste parisien, inconscient du danger, attire les foudres du téléphérique fou.
 Une bande de serpents bavardent et lisent par-dessus l'épaule du berger, au grand énervement de ce dernier.
 Le berger a trouvé la lampe d'Aladin. Le chien se met en tête d'en comprendre le mécanisme et de la reproduire en série.
 Le facteur temps (représenté par un Amérindien sur un vélo volant à hélice) entre en jeu : il va pleuvoir et le troupeau panique.

Références 
 F'murr, Comme des bêtes, 1976, Dargaud Editeur, 

Bande dessinée franco-belge
Album de bande dessinée sorti en 1976
Le Génie des alpages